Raciborski est un patronyme porté notamment par :

 Adam Raciborski (1809-1871), médecin polonais ;
 Marian Raciborski (1863-1917), botaniste, collecteur et paléontologue polonais.